Langmann – famiglia storica tedesca
 Claude Berel Langmann, meglio noto come Claude Berri – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico francese
 Julien Thomas Henri Langmann, in arte Julien Rassam – attore francese
 Thomas Langmann – produttore cinematografico e attore francese